Гейнешть () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Слатіна.
 Гейнешть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Феурешть.